Die Saison 1999/2000 war die 40. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt siebten Mal in der Vereinsgeschichte die Nijmegen Tigers.

Modus 

In der Hauptrunde absolvierten die sieben Mannschaften jeweils 18 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften zwischen null und drei Bonuspunkten für die Finalrunde. Alle vier Mannschaften der Finalrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
(* Den Heerenveen Flyers wurden drei Punkte abgezogen)

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 

1999
Eishockeysaison 1999/2000